Джолчи Сыздыков — составитель поездов станции Джамбул Казахской железной дороги (Джамбулская область), Герой Социалистического Труда (1959).

Биография 
Родился в 1912 году в ауле № 1 Аулиеатинского уезда Сыр-Дарьинской области Туркестанского края (в советское время — Джамбулский район Джамбулской области).

С юных лет работал в хозяйстве родителей. С 1932 года — стрелочник, сцепщик вагонов, с 1938 года — составитель поездов на железнодорожной станции Джамбул Казахской железной дороги.

Звено сцепщиков под его руководством проводило формирование и расформирование поездов за 15-18 минут при норме 25-30. Впервые на Джамбулском отделении дороги применил способ серийных толчков, который позволил вести непрерывную отцепку вагонов без привлечения маневрового паровоза. Выступил инициатором движения за скоростное составление поездов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1959 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития железнодорожного транспорта, присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Награждён орденом Трудового Красного Знамени (25.10.1952), медалями, в том числе «За трудовую доблесть» (18.10.1950), знаком «Почётный железнодорожник».

Начиная с 1957 года, избирался депутатом Джамбулского областного Совета депутатов трудящихся трёх созывов. Почётный гражданин Джамбула (1967).

С 1969 г. на пенсии.

Источники 
 Жолшы Сыздыков и его друзья . [O Герое Соц. Труда, составителе поездов Ж. Сыздыкове). Гудок, 1972 , 6 сент.
 Герои Социалистического Труда — казахстанцы. Т. 2. — Алма-Ата: Казахстан, 1969.
 История Туркестано-Сибирской магистрали (1926—1958 гг.). Малих Кантемирович Азылбеков. 2002.
 Ими гордится казахстан. 1960. с. 190—199.
 Формирование и развитие кадров железнодорожников Казахстана. Малих Кантемирович Азылбеков. 1973.
 Е. Ж. Калиев. Вековая деятельность железнодорожного транспорта Казахстана. Алматы: РГП «Казахстан TeMip жолы», 1997. — 236 с.— ил.

Ссылки 
 

Депутаты Джамбульского областного совета